Erik Mollerup henviser til flere personer af samme navn:

 Erik Mollerup (erhvervsmand), dansk erhvervsmand (1917-2004).
 Erik Mollerup (politiker), tidligere generalsekretær for KFUM-Spejderne i Danmark og byrådsmedlem i Rudersdal Kommune.